Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

38501–38600. • 38601–38700. • 38701–38800. • 38801–38900. • 38901–39000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája